Thua Thien-Hue (vietnamita: Thừa Thiên–Huế) è una provincia del Vietnam, della regione di Bắc Trung Bộ. Occupa una superficie di 5.065,3 km² e ha una popolazione di 1.128.620 abitanti. 

La capitale provinciale è Huế.

Distretti 
Di questa provincia fanno parte la città capoluogo, le città di Hương Thủy e Hương Trà e sei distretti:
 A Lưới
 Nam Đông
 Phong Điền 
 Phú Lộc
 Phú Vang
 Quảng Điền

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni